Otisk může mít význam:

 stopa – otisk předmětu v měkčím materiálu (šlápota ve sněhu, pečetidlo ve vosku, vozidla v blátě atd.)
 otisk prstu
 kopie – metoda přenosu vzoru na jiný povrch (razítko atp.)
 otisk razítka – otisk razítka z razítkovacího stroje
 digitální otisk
 výstup kryptografické hašovací funkce (haš) – krátký řetězec znaků používaný v kryptografii jako charakteristika delšího souboru (textu atp.)
 otisk zařízení – charakteristika identifikující zařízení

Externí odkazy